Ел Маторал има више значења:

 Ел Маторал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Маторал, Вега (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Маторал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Маторал (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Маторал (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Маторал (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Маторал (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику